Чемпионат Европы по снукеру 2004 () — главный любительский снукерный турнир 2004 года в Европе, проходивший с 27 мая (хотя церемония открытия состоялась 26-го) по 5 июня в Австрии. Победителем чемпионата среди мужчин стал североирландец Марк Аллен, обыгравший в финале мальтийца Алекса Борга со счётом 7:6. В женской части турнира бельгийка Уэнди Янс; в финале она выиграла у Риан Эванс из Англии со счётом 5:3.

Впервые за несколько лет в чемпионате Европы произошли существенные изменения в формате проведения.

Формат 
Чемпионат Европы включал в себя три основные категории: среди мужчин, женщин и ветеранов. Чемпион Европы в мужском разряде получал право играть в мэйн-туре на следующий сезон.

В мужской части турнир начался с групповой стадии. 64 игрока были разбиты на 8 групп. В стадию плей-офф, которая начиналась с 1/16 финала, выходили по четверо снукеристов из каждой группы, набравших наилучшие показатели по итогам этапа, причём те, кто занял первое место, были «сеяными» и не могли встретится между собой в первой стадии нокаут-раунда. Матчи 1/16 игрались до 4 побед, 1/8—1/4 — до 5, полуфиналы — до 6, финал — до 7 побед.

В женской части сначала также прошла групповая стадия. Плей-офф начиналась с 1/8 финала. Занявшие 1 место в группе также получали посев и не могли играть между собой в первом раунде плей-офф. Матчи 1/8 проходили до 3 побед, четверть- и полуфиналы — до 4 побед, финал — до 5.

Призовой фонд 

Мужской турнир:
 Победитель: € 2 000+трофей
 Финалист: € 1 000+трофей
 Участие в 1/2: € 500+трофей
 Участие в 1/4: € 250
 Высший брейк: € 200+трофей и новый кий
 Общий призовой фонд: € 5 200Женский турнир:
 Победитель: € 1 000+трофей
 Финалист: € 500+трофей
 Участие в 1/2: € 250+трофей
 Участие в 1/4: € 125
 Высший брейк: € 100+трофей и новый кий
 Общий призовой фонд: € 2 600

Турнир для ветеранов:
 Победитель: € 1 000+трофей
 Финалист: € 500+трофей
 Участие в 1/2: € 250+трофей
 Участие в 1/4: € 125
 Высший брейк: € 100+трофей и новый кий
 Общий призовой фонд: € 2 600

 Результаты 

 Чемпионат среди мужчин 
 Плей-офф 

 Чемпионат среди женщин 

 Плей-офф 

 Чемпионат среди ветеранов 

 Финал 
 Алан Тригг 6:4 Рон Джонс 

 Чемпионат среди игроков до 19 лет 
Этот турнир прошёл в Веллингборо, Англия, и, хотя он не входил в общую программу чемпионата Европы, также являлся его частью. Победителем стал валлиец Джейми Джонс, обыгравший в финале североирландца Марка Аллена со счётом 6:3.

 Командный чемпионат Европы 
Командный чемпионат Европы, как и турнир для юниоров, проводился отдельно от основного чемпионата, однако также считается его частью. Он прошёл в Риге, Латвия, а победительницей турнира стала сборная Мальты, обыгравшая в финале команду Англии со счётом 10:7.

В женской части соревнования выиграла сборная Англии, победившая в финале Польшу со счётом 7:1. В турнире среди ветеранов победила команда Ирландии, обыгравшая в финале Шотландию 8:6.

 European Challenge Tour Play Offs 
Этот нововведённый турнир также стал «дополнением» к чемпионату Европы. Он представлял собой квалификацию к челлендж-туру и игрался по «усечённой» олимпийской системе: те, кто пробился в четвертьфинал, уже становились победителями турнира и квалифицировались на следующий сезон профессионально-любительской отборочной серии к мэйн-туру. Полуфинал и финал на Euro Challenge Tour Play Offs отсутствовали.

Турнир проводился в мае, за несколько дней до начала «основного» чемпионата Европы. Финальные матчи прошли 26 мая.

 Победители 
 Геррит бий де Лей 
 Кевин ван Хоув 
 Бриньяр Валдимарссон 
 Янник Пулэн

 Брейки Мужской турнир:
 139, 134 Дэвид Моррис
 131, 122, 116 Геррит бий де Лей
 130 Том Глисон
 122 Лассе Мюнстерманн
 121, 100 Джейми Джонс
 116, 106, 106 Эдди Купер
 114, 100 Джеймс Тэттон
 107, 102, 100 Алекс Борг
 105 Стефан Мазроцис
 103 Патрик Айнсле
 102, 100 Даррен Томпсон
 102 Родни Гоггинс
 101 Рой Столк
 101 Дэвид Джон
 101 Марк Аллен
 100, 100 Руне КампеЖенский турнир:
 84, 57, 55, 54, 50 Уэнди Янс
 70, 54 Риан Эванс
 58 Розанна Ло-а-Тжонг
 52 Кэти ХенрикТурнир для ветеранов:
 92, 87, 86, 79, 71, 65, 64 '''Алан Тригг
 77, 71, 55, 55, 53, 52, 51 Рон Джонс
 76, 66 Колин Митчел
 73, 73, 69, 67 Джо Делэни
 68 Кирен Эрвин
 62 Иван Льюс

Примечания

Ссылки 
 Отчёт о турнире на Global Snooker Centre (копия Web Archive)

Чемпионат Европы по снукеру
2004 год в снукере
Май 2004 года
Июнь 2004 года
Спорт в Австрии в 2004 году
Чемпионаты Европы в Австрии
снукер